Regionalliga 1977/78 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1977/78
 Handball-Regionalliga West 1977/78